

Аккольський сільський округ — адміністративна одиниця, Айтекебійський район, Актюбинська область
 Аккольський сільський округ — адміністративна одиниця, Балхаський район, Алматинська область
 Аккольський сільський округ — адміністративна одиниця, Екібастузька міська адміністрація, Павлодарська область
 Аккольський сільський округ — адміністративна одиниця, Зерендинський район, Акмолинська область
 Аккольський сільський округ — адміністративна одиниця, Курмангазинський район, Атирауська область
 Аккольський сільський округ — адміністративна одиниця, Таласький район, Жамбильська область